Pedro Fernández de Castro peut se référer à :
 Pedro Fernández de Castro «Potestad» (1115-1184), grand maître de l'ordre de Santiago ;
 Pedro Fernández de Castro, mort en 1214, noble castillan ;
 , mort en 1342, noble galicien et chef militaire ;
 Pedro Fernández de Castro y Andrade, comte de Lemos, noble du .